Taufers kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Taufers im Münstertal, kommun, Trentino-Alto Adige, Bolzano, 
 Campo Tures (kommunhuvudort i Italien), Trentino-Alto Adige, Bolzano, 

Robotskapade Italienförgreningar